Ликвидамбар () — род цветковых растений семейства Алтингиевые (согласно системе классификации APG II (2003)). В более ранней системе Кронквиста (1981) данный род причисляли к семейству гамамелисовые (Hamamelidaceae).

Описание 
Ликвидамбар — крупные листопадные деревья 25—40 м высотой, с пальчатолопастными листьями, спирально расположенными вдоль стебля. Цветки мелкие, однодомные, собраны в густое шарообразное соцветие 1—2 см в диаметре, свисающее на черешке 3—7 см. Плод — деревянистая коробочка 2—4 см в диаметре, содержащая многочисленные семена. Характерные плоды хорошо заметны осенью, крупные с большими колючками шарики долго висят на ветке, оставаясь на них даже после опадания листьев.

Виды 
Род включает в себя пять видов, распространённых в Европе, Азии и Северной Америке:
 Liquidambar acalycina — центральный и южный Китай
 Ликвидамбар тайваньский (Liquidambar formosana) — центральный и южный Китай, Южная Корея, Тайвань, Лаос, северный Вьетнам.
 Ликвидамбар восточный (Liquidambar orientalis) — юго-западная Турция, остров Родос (Греция).
 Ликвидамбар смолоносный, или амбровое дерево (Liquidambar styraciflua) — Восточная Северная Америка (США, Мексика, Гватемала).
 Ликвидамбар крупнолистный (Liquidambar macrophylla)

Ликвидамбары имели гораздо большее распространение в третичный период, но затем вымерли на территории Европы из-за масштабного обледенения, произошедшего во времена ледникового периода. Из-за изменения климата ликвидамбар исчез также из западной части Северной Америки и из российского Дальнего Востока.

В настоящее время на территории России в качестве декоративного растения выращивают Ликвидамбар смолоносный, в основном в южных районах Черноморского побережья Кавказа.

Использование 
Различные виды ликвидамбара часто используют в качестве декоративных посадок в тёплом умеренном климате с жарким летом; осенью они выделяются своей красивой окраской листьев.

При поражении коры ликвидамбар выделяет ароматичную камедь, известную как сторакс или, менее верно, стиракс (по растению стиракс), которая используется в парфюмерии и производстве лекарственных средств. Камедь содержит в себе небольшое количество аренового стирола; в 1839 году выделение стирола из ликвидамбара восточного привело к открытию первого в мире полимера полистирола.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Hsu, E. & Andews, S. (2005). Tree of the year: Liquidambar. International Dendrology Society Yearbook 2004: 11-45.
 Deterministic Plio-Pleistocene extinctions in the European cool-temperate tree flora. Ecology Letters 6 (7): 646—653. July 2003.
 Possible link between sweetgum fruit and fighting avian flu Highlights of American Chemical Society meeting in Atlanta, American Chemical Society, March 2006.

Алтингиевые
Живые ископаемые